Tranvik kan syfta på

Orter
Tranvik, Ljusterö – ett bosättningsområde på Ljusterö i Österåkers kommun
Tranvik, Norrtälje kommun - en tätort i Norrtälje kommun
Tranvik och Kattnäs – en småort i Norrtälje kommun som 202 ombildades till ovanstående tättort
 Tranviks naturreservat –  ett naturreservat i Norrtälje kommun
Tranvik, Sund kommun – ett bosättningsområde i kommunen Sund, Åland

Personer
Lars Tranvik (1959–), en svensk ekolog

Se även
Tranviken